The Great Deceiver —  живий альбом англійської групи King Crimson, який був випущений 30 жовтня 1992 року.

Композиції 
 Walk On ... No Pussyfooting – 0:52
 Larks' Tongues in Aspic, Part Two – 6:12
 Lament – 4:04
 Exiles – 7:00
 Improv - A Voyage to the Centre of the Cosmos – 14:41
 Easy Money – 7:14
 Providence – 9:47
 Fracture – 10:47
 Starless – 11:56
 21st Century Schizoid Man – 7:32
 Walk off from Providence ... No Pussyfooting – 1:15
 Sharks' Lungs in Lemsip – 2:3
 Larks' Tongues in Aspic, Part One – 7:25
 Book of Saturday – 2:49
 Easy Money – 6:43
 We'll Let You Know – 4:54
 The Night Watch – 4:54
 Improv - Tight Scrummy – 8:27
 Peace - A Theme – 1:01
 Cat Food – 4:14
 Easy Money... – 2:19
 ...It is for You, but Not for Us – 7:25
 Walk On ... No Pussyfooting – 1:15
 The Great Deceiver – 3:32
 Improv - Bartley Butsfordd – 3:13
 Exiles – 6:23
 Improv - Daniel Dust – 4:40
 The Night Watch – 4:18
 Doctor Diamond – 4:52
 Starless – 11:36
 Improv - Wilton Carpet– 5:52
 The Talking Drum – 5:29
 Larks' Tongues in Aspic, Part Two – 2:22
 Applause and announcement – 2:19
 Improv - Is There Life Out There? – 11:50
 Improv - The Golden Walnut – 11:14
 The Night Watch – 4:22
 Fracture – 10:48
 Improv - Clueless and Slightly Slack – 8:36
 Walk On ... No Pussyfooting – 1:00
 Improv - Some Pussyfooting – 2:23
 Larks' Tongues in Aspic, Part One – 7:41
 Improv - The Law of Maximum Distress, Part One – 6:31
 Improv - The Law of Maximum Distress, Part Two – 2:17
 Easy Money – 6:57
 Improv - Some More Pussyfooting – 5:50
 The Talking Drum – 6:05

Учасники запису 
 Роберт Фріпп — гітара, вокал
 Білл Бруфорд — ударні
 Девід Кросс — клавіші
 Джон Уеттон — вокал, бас

Джерела 
 The Great Deceiver  allmusic
 The Great Deceiver amazon

Альбоми King Crimson
Альбоми британських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми 1992